

Patronyme 

 Felipe Alou (né en 1935), joueur dominicain de baseball ;
 Matty Alou (1938-2011), joueur dominicain de baseball ; 
 Moisés Alou (né en 1966), joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Alou, commune du département du Lebialem, au Cameroun.